«Вашингтон Кэпиталз» () — американский профессиональный хоккейный клуб из Вашингтона. Выступает в Столичном дивизионе Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1974 году. В сезоне 2017/2018 команда выиграла свой первый и пока единственный Кубок Стэнли.

По состоянию на июль 2018 года (перед началом сезона 2019/2020) 46 вратарей и 536 полевых игроков (защитников и нападающих) появились по крайней мере в одном матче регулярного сезона и/или плей-офф в составе «Вашингтон Кэпиталз» с тех пор, как команда присоединилась к лиге в сезоне 1974/1975. Ниже представлен список этих игроков.

8 бывших игроков «Вашингтона» включены в Зал хоккейной славы: Дино Сиссарелли, Адам Оутс, Майк Гартнер, Род Лэнгуэй, Лэрри Мёрфи, Скотт Стивенс, Фил Хаусли и Сергей Фёдоров. Играя за «Вашингтон» следующие хоккеисты выиграли следующие индивидуальные награды НХЛ: Джим Кэри и Олаф Кёльциг — Везина Трофи (лучший вратарь), Кёльциг также выиграл Кинг Клэнси Трофи (за благородство и добропорядочность на льду и вне его), Александр Овечкин — Колдер Трофи (новичок года), Дуг Джарвис — Фрэнк Дж. Селки Трофи (лучшему нападающему оборонительного плана), Род Лэнгуэй — Джеймс Норрис Трофи (лучшему защитнику).

Список игроков

Легенда 
  Играл в сезоне 2018/2019.
  Член Зала хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли или неиспользуемого номера.

В столбце «Сезоны» указан первый год сезона, в котором была проведена первая игра за клуб, и последний год сезона, в котором была проведена последняя. Например, игрок, сыгравший одну игру в сезоне 2000/2001, будет указан как игравший за команду с 2000 по 2001 год, независимо от того, в каком календарном году была проведена эта игра.

В примечаниях указаны награды, завоёванные только во время выступления за «Вашингтон Кэпиталз».

Статистика приведена на конец регулярного сезона и плей-офф 2018/2019.

Вратари

Полевые игроки

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ч

Ш

Э

Ю

Я

Комментарии

Ссылки 

 
 

 
Вашингтон Кэпиталз